«Мэрилин и я» () — биографическая драма режиссёра Джона Паттерсона, вышедшая в прокат в 1991 году.

Сюжет 
Фильм демонстрирует жизнь Роберта Слатцера, американского журналиста и писателя, который утверждал, что встретил Мэрилин Монро в самом начале её творческой биографии и женился на ней в Мексике 4 октября 1952 (хотя нет никаких доказательств, что это произошло).

В ролях 
 Сьюзан Гриффитс — Мэрилин Монро
 Джесси Дэбсон — Роберт Слатцер 
 Терри Мур — женщина на похоронах
 Курт Фуллер — Гарри Липтон
 Джоэл Грей — Джонни Хайд
 Майкл Кавана — Уолтер Уинчелл
 Сэл Ланди — Джо Ди Маджо

Награды и номинации 
 Номинация на «Эмми» за работу парикмахера-стилиста

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Экранизации автобиографических произведений
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Телефильмы США
Телефильмы 1991 года
Докудрамы
Фильмы о Мэрилин Монро